Потвен, Потвін

 Деніс Потвін — канадський хокеїст, чотириразовий володар Кубка Стенлі.
 Жан Потвен — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Марк Потвен — канадський хокеїст, нападник.
 Фелікс Потвен — канадський хокеїст, воротар.